Název Klobouky může označovat:
 město Klobouky u Brna v Jihomoravském kraji
 město Valašské Klobouky ve Zlínském kraji
 historickou švédskou politickou stranu Klobouky

Podobný název 
 Klobuky – obec v okrese Kladno
 Klobouk
 Kloboučky – osada v okrese Vyškov